Радослав Маринов Великов (; род. , Куцина, Великотырновская область, Болгария) — болгарский борец вольного стиля, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине, чемпион мира (2006), призёр чемпионатов Европы.

Ссылки 
 
 
 Radoslav Marinov Velikov london2012
 Това е Радослав Великов

Борцы Болгарии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по вольной борьбе